Caldarello ima više značenja:
 Caldarello, Catanzaro
 Caldarello, Macerata